Stena Saga (schip, 1981), voorheen achtereenvolgens Silvia Regina (1981-1991) en Stena Britannica (1991-1994) genaamd (IMO 7911545)
Stena Britannica (schip, 2000)
Stena Britannica (schip, 2003)
Stena Britannica (schip, 2010) het huidige schip met deze naam